Coreaú (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Coreaú (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará